El término Morpheus puede hacer referencia a:

 Morpheus (Clarke) (1917), obra de la compositora Rebecca Clarke;
 Morpheus (videojuego), videojuego de aventuras en primera persona lanzado en 1998;
 Proyecto Morpheus, proyecto desarrollado por la NASA;
 (4197) Morpheus, asteroide que forma parte de los asteroides Apolo.

Véase también 

 Morfeo (desambiguación)